Bae se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yeon Jae Bae
 Yang-Seop Bae